Consolat désigne plusieurs personnes et entités:

Personne 
Maximin Dominique Consolat (1785-1858), maire de Marseille de 1832 à 1843.

Géographie 
Rue Consolat, rue de Marseille (13001, 13004), baptisée en hommage au maire de Marseille Maximin Consolat

Cité consolat   ensemble immobilier baptisée en hommage au maire de Marseille Maximin Consolat

Sport 
Groupe sportif Consolat, club de football de Marseille
Marseille